Magnus Knutsson kan ha flera betydelser:

 Magnus Knutsson (serieskapare)
 Magnus Knutsson (Aspenäsätten)